Поярковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Поярковское сельское поселение — входит в Михайловский район Амурской области
 Поярковское сельское поселение — входит в Михайловский район Рязанской области